РПК — аббревиатура:
 Рота почетного караула
 Российская партия коммунистов
 Ручной пулемёт Калашникова
 Рабочая партия Курдистана
 Радиоприборный комплекс
 Рекламно-производственная компания
 Республиканская партия Крыма
 Радиополукомпас
 Ростовский педагогический колледж
 Ракетно-торпедный противолодочный комплекс:
 РПК-2 «Вьюга»
 РПК-6 «Водопад»
 РПК-7 «Ветер»
 РПК-9 «Медведка»
 РПК — советские батарейные радиоприёмники 1930-х гг. (РПК-9, РПК-10)
 РПК — наименование склада в компании Гольфстрим(сосисочная компания)